Archboldnattskärra (Eurostopodus archboldi) är en fågel i familjen nattskärror.

Utbredning 
Den förekommer i höglänta områden på Nya Guinea.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar den amerikanske zoologen Richard Archbold (1907-1976).

Noter

Externa länkar 

Nattskärror
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea